Pins plural de pi, vegeu pi (arbre)
 Pins plural de pin, vegeu pin (electrònica)
 Toponímia:
 Pins (Vilopriu), poble integrat al terme municipal de Vilopriu (Baix Empordà)
 Pins e Justaret, municipi al departament francès de l'Alta Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Els Pins (Banyoles)
 Els Pins de Miramar
 Île des Pins, municipi francès insular a Nova Caledònia 
 Los Pins  o Les Pins , municipi francès al departament de Charente (regió de Poitou-Charentes) 
 Coll de Pins, muntanya al municipi de Rasquera (la Ribera d'Ebre)
 Serra dels Pins, serra al municipi de Sitges (Garraf) 
 Biografies:
 Arthur de Pins (1977), dibuixant i guionista de còmic francès 
 Odon de Pins o Eudes de Pins (?-1296), Mestre de l'Hospital (1293 -1296)
 Roger de Pins (?- 1365), Mestre de l'Hospital (1355 -1365)